Ibérie peut désigner :
 l'Ibérie, un État géorgien aussi appelé Karthli, qui a perduré du  au  sous trois noms successifs :
 royaume d'Ibérie ( - ) ;
 principauté d'Ibérie ( - ) ;
duché d'Ibérie, regroupant les territoires géorgiens incorporés à l'Empire byzantin ().
 l'Ibérie, zone de peuplement des tribus Ibères.
 la péninsule Ibérique, qui comprend l'Espagne, le Portugal, Andorre et Gibraltar.

L'étymologie semble remonter à la racine indo-européenne *PiHwerjoHn (piouèryon, « fertile »).

Notes et références